Meilinger ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Florian Meilinger (1763–1837), deutscher Philosoph und Benediktinermönch
 Marco Meilinger (* 1991), österreichischer Fußballspieler
 Melanie Meilinger (* 1991), österreichische Freestyle-Skierin
 Steve Meilinger († 2015), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Thaddäus Meilinger (* 1982), deutscher Schauspieler